Anatoli Jegorow () ist der Name von

* Anatoli Jegorow (Wasserballspieler) (* 1922), sowjetischer Wasserballspieler 
 Anatoli Grigorjewitsch Jegorow (1920–1997), russischer Philosoph
 Anatoli Iwanowitsch Jegorow (* 1933), sowjetischer Geher